Nasca eller Nazca kan syfta på:

Nasca – en stad i södra Peru
Ett system av dalar kring Nasca i Peru, se Nasca 
Nasza (provins) – en provins i regionen Ica, Peru 
Nasza (distrikt) – ett distrikt i provinsen Nasca, Peru 
Nascaöknen – (Nascaslätten) vid Nasca i södra Peru
Sechuraöknen – (även kallad Nazcaöknen) i nordvästra Peru
Nasca (djur) – ett släkte av fjärilar
BMW Nazca C2 – en bilmodell från BMW
Nazcakulturen – identifieras av en arkeologisk fyndort i södra Peru
Nascalinjerna – ett samlingsnamn för ett stort antal geoglyfer i Peru
Nazcaplattan – en litosfärplatta under Stilla havet väster om Sydamerika